Fiers ist der Familienname folgender Personen:
 Mike Fiers (* 1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Walter Fiers (1931–2019), belgischer Molekularbiologe